Küper steht für:

 Küper, historischer Beruf in der Hafenwirtschaft
 norddeutsche Bezeichnung für einen Küfer

Küper ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Küper (* 1956), deutsche Literaturagentin und Übersetzerin
 Bernward Küper (* 1963), deutscher Politiker (CDU), OB der Stadt Naumburg
 Elisabeth Küper (1901–1991), deutsche Gewerkschafterin und Politikerin (Zentrum, CDU)
 Ernst Küper (1835–1912), deutscher Verwaltungsbeamter und Parlamentarier
 Romina Küper (* 1992), deutsche Schauspielerin
 Thorsten Küper (* 1969), deutscher Schriftsteller 
 Ursula Küper (* 1937), deutsche Schwimmerin
 Walter Küper (1903–1986), deutscher Politiker (NSDAP)
 Wilfried Küper (1937–2020), deutscher Strafrechtler
 Wilhelm Küper (1902–1957), deutscher Agrarpolitiker sowie SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS

Siehe auch:
 Küpper